III. Ince (?–1180) ellenpápa
 III. Ince (1160–1216) pápa